Колониа () — административный центр штата Понпеи, одного из штатов Федеративных Штатов Микронезии. Расположен в северной центральной части острова Понпеи. Колониа была бывшей столицей Федеративных Штатов Микронезии, прежде чем ее заменил Паликир в 1989 году, расположенный неподалёку на юго-западе в муниципалитете Сокес. Город расположен в северной центральной части острова Понпеи. Ранее он был частью муниципалитета Нетт, но с мая 1965 года стал отдельным муниципалитетом. Население города составляло 6074 человека (перепись 2010 года). Это крупнейший населенный пункт Понпеи и торговый центр острова. Площадь земельного участка Колонии составляет 1,84 км².

История 
История Колонии глубоко отмечена многочисленными иностранными оккупантами Понпеи, и свидетельства их прежнего присутствия можно найти по всему городу и на острове. Традиционно центр силы Понпеи находился в Мадоленихмув, в юго-восточной части острова. Район, ныне известный как Колония, назывался Месениенг , что означает «лицо ветра» или «встречный ветер». Испания впервые построила город в 1887 году как административную и военную столицу и назвала его Сантьяго-де-ла-Асенсион . Форт, от которого остались руины, известные как Испанская стена, был построен для защиты колониального правительства и гарнизона.

В 1899 году, в результате испано-американской войны, Германия выкупила Понпеи у Испании вместе с остальными Каролинскими островами и создала окружные офисы в Колонии. Были построены дороги и причалы и возведены здания (сохранились церковная колокольня и кладбище), но город оставался относительно небольшим, так как на остров прибыло немного немецких или других иностранных поселенцев. Колония и северный Понпеи были опустошены тайфуном в 1905 году.

Япония оккупировала Понпеи в первые недели Первой мировой войны, а также другие немецкие острова к северу от экватора. В отличие от предыдущих оккупантов, японцы привезли в Микронезию тысячи поселенцев, которые превосходили численностью коренное население на некоторых островах. Эти поселенцы, большинство из которых были окинавцами, значительно расширили инфраструктуру в дополнение к основанию поселений в других местах на Понпеи. Посетители Колонии в 1930-х годах сообщали, что они могли пройти вдоль улицы Намики (ныне улица Каселелхие) под навесами владельцев магазинов, не промокнув под дождём.

Во время Второй мировой войны большая часть Колонии была разрушена: около 118 тонн американских бомб, 600 зажигательных веществ и корабельная артиллерия обстреляли город и островные сооружения. Понпеи были обойдены во время походов по островам-амфибиям, но ржавые обломки японской военной техники, сбитые самолёты и бункеры все ещё видны по всему острову. Город был перестроен и расширен во время правления военно-морского флота США, а затем и управления Министерства внутренних дел США . Конституционный референдум Федеративных Штатов Микронезии и Договор о свободной ассоциации привели к обретению независимости в 1986 году.

Сегодня строительство в различных частях города продолжается, все основные и второстепенные улицы Колонии заасфальтированы, и установлены уличные указатели. Город Колония может похвастаться правительственными учреждениями штата Понпеи, государственными и частными школами, продуктовыми магазинами, ресторанами, барами, отелями и молитвенными домами различных религиозных конфессий.

Международный аэропорт Понпеи (код IATA: PNI) расположен на небольшом острове Декетик и связан с Колонией дорогой Декетик.

Соединённые Штаты, Австралия, Китай и Япония имеют посольства в Колонии, хотя столица Федерации сейчас находится в Паликире. В Колонии действует ряд иностранных добровольческих групп, в том числе Корпус мира, Японские волонтёры зарубежного сотрудничества (JOCV или JICA), WorldTeach, Красный Крест, Добровольческий корпус иезуитов, испанские мерседарианские миссионеры Берриза, Общество охраны природы Понпеи (CSP) и Pacific Missionary Aviation (PMA).

Образование 

Департамент образования штата Понпеи управляет государственными школами:
 Центральная школа острова Понпеи (бывшая Центральная школа острова Тихого океана или PICS)
 Начальная школа Колония
 Начальная школа Ohmine.

Частные школы:
 Христианская академия на Голгофе
 Средняя школа адвентистов седьмого дня
 Католическая средняя школа Богоматери Милосердия в Колонии.

Музей Лидоркини находился в Колонии до своего закрытия в 2012 году.

Населённые пункты Федеративных Штатов Микронезии